Александър Янакиев може да се отнася до:
 Александър Янакиев (1955–2015), български киноисторик и кинокритик
 Александър Янакиев (р. 1971), български футболист